MDC steht für:
 Major Diagnostic Category, siehe Hauptdiagnosegruppe
 Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft in Berlin-Buch
 MDC (Band), US-amerikanische Punkband
 MDC Partners, US-amerikanische Werbeagenturgruppe
 Metropolitan Detention Center, lokale Haftanstalten in US-amerikanischen Städten und Gemeinden
 Modification Detection Code, zur Sicherung der Nachrichtenintegrität in der Computersicherheit
 Mouvement des citoyens, französische politische Partei
 Movement for Democratic Change, politische Partei in Simbabwe, seit 2005 Movement for Democratic Change – Tsvangirai und Movement for Democratic Change – Ncube
 Mozilla Developer Center (ehemaliger Name von MDN Web Docs), Entwickler-Dokumentation der Mozilla-Stiftung
 Mubadala Development Company, ein Investmentunternehmen mit Hauptsitz in Abu Dhabi
 MUMPS Development Committe (siehe MUMPS)
 3,4-Methylendioxycathinon, eine psychoaktive Forschungschemikalie, siehe Phenylethylamine #Amphetamine
 Flughafen Sam Ratulangi (Manado), internationaler Flughafen von Manado, Indonesien (IATA-Code)

mdc steht für:
 Male (Sprache) (ISO-639-3-Code), Trans-Neuguinea-Sprache in Madang Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung